{|align=right
|

Príncipe Joaquín de Prusia (17 de diciembre de 1890 - 18 de julio de 1920) fue el hijo menor del Káiser Guillermo II de Alemania y de su primera esposa, la Princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Candidato a tronos 
Durante el Alzamiento de Pascua en Dublín, Irlanda, en 1916, algunos líderes republicanos pensaron ofrecer el trono de una Irlanda independiente al príncipe Joaquín.

Después de la declaración de independencia de Georgia a continuación de la Revolución rusa de 1917, Joaquín fue considerado brevemente por el representante alemán Friedrich Werner von der Schulenburg y los realistas georgianos como candidato al trono de Georgia.

Matrimonio 
El príncipe Joaquín se casó el 11 de marzo de 1916 con la princesa María Augusta de Anhalt (10 de junio de 1898 - 22 de mayo de 1983), hija de Eduardo, duque de Anhalt y su esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Altenburgo, hija a su vez del príncipe Mauricio de Sajonia-Altenburgo. La pareja tuvo un hijo, el príncipe Carlos Francisco (Potsdam, 15 de diciembre de 1916 - Arica, Chile, 22 de enero de 1975).

Vida adulta 

Después de la abdicación de su padre, Joaquín fue incapaz de aceptar la nueva situación que lo relegaba a un ciudadano común, lo cual le sumió en una profunda depresión, y finalmente se suicidó el 18 de julio de 1920 en Potsdam. Otras fuentes apuntan que tenía unas deudas considerables debido a la gran depresión nerviosa que sufría. Su propio hermano, el príncipe Eitel Federico de Prusia, comentó en su momento que había sufrido un "acceso de demencia desorbitada". La pareja se había divorciado poco antes de su fallecimiento. Las causas reales no se han hecho aún públicas, sólo se sabe que el matrimonio no tuvo nunca problemas conyugales antes del anuncio de divorcio, más allá de las razones, esto pudo motivar su depresión.

Hijo y nietos 

Carlos Francisco de Prusia (Potsdam, Alemania, 15 de diciembre de 1916 - Arica, Chile, 22 de enero de 1975) se casó en primeras nupcias el 5 de octubre de 1940 con la princesa Henriette Hermine von Schönaich-Carolath (25 de noviembre de 1918 - 16 de marzo de 1972). Se divorciaron el 5 de septiembre de 1946. Tuvieron tres hijos:

 Francisco Guillermo (nacido el 3 de septiembre de 1943), se casó con la presunta heredera de la corona rusa, María Vladimirovna, Gran Duquesa de Rusia. Su hijo es el Gran Duque Jorge Mikhailovich de Rusia, príncipe de Rusia, nacido el 13 de marzo de 1981 en España. Están divorciados.
 Federico Cristián Luis (3 de septiembre de 1943 - 26 de septiembre de 1943), gemelo del anterior.
 Francisco Federico Cristián (nacido el 17 de octubre de 1944).

El príncipe Carlos Francisco se casó morganáticamente en segundas nupcias el 9 de noviembre de 1946 con Luise Dora Hartmann (Hamburgo, 5 de septiembre de 1909 - ibíd., 3 de abril de 1961). La pareja no tuvo hijos y se divorció en 1959.

El príncipe se casó por última vez el 20 de julio de 1959 en Lima, Perú, con Eva María Herrera y Valdeavellano (Lima, Perú, 10 de junio de 1922 - ibíd., 6 de marzo de 1987). Estuvieron casados hasta el fallecimiento del príncipe; tuvieron dos hijas:

 Alejandra María Augusta Juana Consuelo de Prusia (nacida el 29 de abril de 1960 en Lima, Perú).
 Desideria Anastasia María Benedicta de Prusia (nacida el 13 de julio de 1961 en Lima, Perú).

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Berlín
Consortes de miembros de la casa de Ascania